Неман — стихотворение Федора Ивановича Тютчева, написанное в 1853 году, в 3-й период творчества и впервые опубликованное под заглавием «Проезд через Ковно» в альманахе «Раут на 1854 год».

Стихотворение было написано в 1853 году в городе Ковно (сейчас Каунас, Литва), где поэт остановился проездом из-за границы в Санкт-Петербург. Вечером 2 сентября 1853 года Тютчев покинул Варшаву. «Усталость и ужасная скука», которые он испытал во время «48-часового заключения в почтовой карете», вынудили поэта пробыть в Ковно ещё два с половиной дня. Федор Иванович прибыл в Ковно 4 сентября и остался там до 7. Своей жене поэт пишет об этом стихотворении:

Это стихи, о которых я тебе говорил, навеянные Неманом. Чтобы их уразуметь, следовало бы перечитать страницу из истории 1812 г. Сегюра, где идет речь о переходе через эту реку армии Наполеона, или по крайней мере вспомнить картинки, так часто попадающиеся на постоялых дворах и изображающие это событие.

В стихотворении рассказывается о событиях начала Отечественной войны 1812 года, когда французские войска вторглись на территорию Российской Империи, перейдя Неман 11 (23) июня 1812 года.

Примечания 

Стихотворения Фёдора Тютчева
Стихотворения по алфавиту
Стихотворения 1854 года